Владимир Миловидов: Миловидов, Владимир Дмитриевич (род. 1960) — российский государственный деятель, экономист.
 Миловидов, Владимир Леонидович (1931—2008) — советский и российский историк, профессор Костромского университета.
 Миловидов, Владимир Фёдорович (1928—2007) — советский и российский религиовед, историк, культуролог, музеевед.